Thomas Fehling ist der Name folgender Personen:

* Thomas Fehling (Musiker) (1940–2009), schwedischer Jazzmusiker
 Thomas Fehling (Politiker) (* 1967), deutscher Politiker